Janez Lampič ist der Name folgender Personen:

* Janez Lampič (Radsportler) (* 1963), jugoslawischer Radsportler 
 Janez Lampič (Skilangläufer) (* 1996), slowenischer Skilangläufer